Urhausen bezeichnet:

	Burg Urhausen, eine abgegangene Höhenburg (Turmburg) in Schöntal (Baden-Württemberg)

Urhausen ist der Familienname von:
 Axel Urhausen (* 1958), belgischer Allgemein- und Sportmediziner
 Brigitte Urhausen (* 1980), luxemburgische Schauspielerin und Hörspielsprecherin